Красное Селище — название населённых пунктов:
 
 Красное Селище — посёлок в Гомельском районе Гомельской области, Белоруссия
 
 Красное Селище — деревня в Горномарийском районе Марий Эл, Россия